Eltayeb bzw. El Tayeb ist der Familienname von:

 Nour El Tayeb (* 1993), ägyptische Squashspielerin
 Salma Eltayeb (* 2004), ägyptische Squashspielerin
 Tarek Eltayeb (* 1959), sudanesisch-österreichischer Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler